Charles Lefebvre peut désigner :
 Charles Lefebvre (1843-1917), compositeur français ;
 Charles Lefebvre (1861-1936), homme politique belge flamand, membre du Parti catholique ;
 Charles Lefebvre (1929-2014), homme politique canadien.

Voir aussi 
 Charles Lefebvre-Desnouettes (1773-1822), général français de la Révolution et de l'Empire.